Wang Fei – chińska pływaczka
 Wang Fei – chińska siatkarka
 Wang Fei – chińska łyżwiarka
 Wang Fei – chińska wioślarka